Andrea Tabanelli – giocatore di curling italiano
 Andrea Tabanelli – calciatore italiano
 Paolo Tabanelli – ex calciatore e allenatore italiano